Il singolare maschile dell'Estoril Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Il detentore del titolo era Albert Montañés, che ha scelto di giocare al Serbia Open 2011. In finale Juan Martín del Potro ha battuto Fernando Verdasco per 6-2, 6-2.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Robin Söderling (quarti di finale)
  Fernando Verdasco (finale)
  Jo-Wilfried Tsonga (secondo turno)
  Gilles Simon (quarti di finale)

 Milos Raonic (semifinali, ritiro per dolori dorso-lombari)
 Thomaz Bellucci (quarti di finale)
 Kevin Anderson (quarti di finale)
 Juan Martín del Potro (campione)

Qualificati 

  Pedro Sousa (primo turno)
  Édouard Roger-Vasselin (secondo turno)

  Frederik Nielsen (primo turno)
  Flavio Cipolla (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Estoril Open 2011
ATP World Tour 2011